L'institution Rocroy Saint-Vincent de Paul est un établissement scolaire privé, mixte, d’enseignement catholique et sous contrat d’association avec l’État. Il est situé 106, rue du Faubourg-Poissonnière, dans le .

Historique 
Ouverte en 1877 par l’abbé Léon Berthé, l’école occupe aux 106 et 108 de la rue du Faubourg-Poissonnière deux maisons du  ayant appartenu sous la Révolution française au baron de Dietrich. C’est dans l’hôtel particulier du baron à Strasbourg, où il était capitaine, que Rouget de Lisle chanta pour la première fois La Marseillaise.

En , l’école comptait 142 élèves.

En 1888 est créée l'Association des anciens élèves.

En 1929, Jean Delsuc créa la  Paris des Scouts de France à Rocroy Saint-Léon, déjà collège de Guy de Larigaudie.

Le collège est par ailleurs immédiatement voisin de l'église Saint-Vincent-de-Paul.

Après l’Occupation, l’école comptait près de 660 élèves et un nouveau corps de professeurs dont notamment Roger Vrigny, Grand prix de littérature de l'Académie française.

Les cours élémentaires deviennent mixtes en 1960. L’année suivante l’école passe avec l’État un contrat d’association.

En 2008, Rocroy Saint-Léon fusionne avec l’École Saint-Vincent de Paul et le lycée Petrelle pour former le groupe scolaire Rocroy Saint-Vincent de Paul. Ce nouveau groupe scolaire réunit trois sites : 
 L'école Saint-Vincent de Paul au 6 rue de Rocroy (maternelle, primaire et sixième)
 L'institution Rocroy Saint-Léon au 106, rue du Faubourg-Poissonnière (de la cinquième à la seconde)
 Le lycée Pétrelle au 8, rue Pétrelle (premières et terminales).

En 2012, l'établissement accueille 1750 élèves.

Aujourd’hui, Rocroy Saint-Vincent de Paul accueille les élèves de la maternelle à la terminale. Après leur passage à l’école, nombreux sont ceux qui poursuivent leurs études en classe préparatoire aux grandes écoles ou en faculté de médecine ou de droit.

Classement du Lycée 
En 2015, le lycée se classe  sur 109 au niveau départemental pour la qualité de l'enseignement, et  au niveau national. Le classement s'établit sur trois critères : le taux de réussite au bac, la proportion d'élèves de première qui obtient le baccalauréat en ayant fait les deux dernières années de leur scolarité dans l'établissement, et la valeur ajoutée (calculée à partir de l'origine sociale des élèves, de leur âge et de leurs résultats au diplôme national du brevet).

Depuis 2010, le lycée a toujours obtenu plus de 80 % de mentions et 99 % de réussite au baccalauréat.

Anciens élèves 
 Pierre Delanoë, parolier, écrivain, ancien directeur de la SACEM
 Guy de Larigaudie, écrivain, journaliste
 Robert_Chapuis, homme politique
 Malika Ferdjoukh, écrivain
 Jacques Dutronc, chanteur, compositeur et acteur
 Stefan Wul, écrivain
 David Martinon, homme politique, diplomate
  Claude Frikart, vicaire général de l’archidiocèse de Paris
 Pierre Fanlac, imprimeur-éditeur et écrivain
 Lord Esperanza rappeur
 Jean-Marc Irollo historien

Notes et références

Bibliographie 
 Souvenirs De L'école Rocroy Saint-Léon. Causeries Et Discours. par l’abbé Berthe, édité en 1889 chez Typographie Georges Chamerot.
 École diocésaine Rocroy Saint Léon annuaire 1935 publié en 1935 chez imprimerie Lorraine.

Liens externes 
 Site officiel de l'établissement

Rocroy Saint Leon
Rocroy
Rocroy
Rocroy
Lycee Rocroy-Saint-Léon